Каспар Абель (; 14 июля 1676, Хинденбург, Герцогство Саксония — 11 января 1763, Вестдорф) — немецкий пастор, , ,  и .

Биография 
Сын священника. Изучал богословие в Брауншвейге и Хельмштедте . В 1696 году стал директором школы в Остербурге, в 1698 году — школы в Хальберштадте. С 1718 года служил пастором в Вестдорфе. Его сын Иоахим Готвальт Абель (1723—1806) также стал пастором.

Творчество 
Автор ряда исторических работ, стихов и переводов.

Избранные публикации 
Исторические
 Preußische und Brandenburgische Reichs- und Staatshistorie , 1710, 2 тома
 Preußische und Brandenburgische Reichs- und Staatsgeographie , 1711, 2 тома
 Deutsche und Sächsische Altertümer , 1729—1732, 3 тома
 Stift-, Stadt- и Landchronica des Fürstenthums Halberstadt , 1745
Поэзия
 Jubelfest des Brandenburgischen Unterthanen , 1700
 Abbildung eines rechtschaffenen Predigers , 1710
Переводы
 Овидий «Героиды», 1704, 1723
 Буало «Сатиры», 1729—1732, 2 тома

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Лютеранские теологи
Пасторы Германии
Немецкие поэты